Het tennistoernooi Australian Open werd in 2000 bij de vrouwen voor de 74e keer gehouden. De als tweede geplaatste Amerikaanse Lindsay Davenport won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als eerste geplaatste Zwitserse Martina Hingis met 6-1 en 7-5 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bron 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 2000